Nuutinen est le nom de famille de plusieurs personnalités sportives finlandaises :
Emma Nuutinen (1996-), joueuse de hockey sur glace.
Matti Nuutinen (1990-), joueuse de basket-ball.
Raine Nuutinen (1931-2012), joueuse de basket-ball.